De Las Cuevas, de Las Cuevas oder de las Cuevas ist der Familienname folgender Personen:

 Armand de Las Cuevas (1968–2018), französischer Radrennfahrer
 Miguel de las Cuevas (* 1986), spanischer Fußballspieler